puede referirse a:

 El Yukikaze, destructor Clase Kagerō de la Armada Imperial Japonesa.
 El Yukikaze  (DD-102), destructor Clase Harukaze de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 Yukikaze, , serie de animación japonesa.